Nesta lista estão relacionados as 285 comunas do departamento francês de Aveyron, três Arrondissements e 21 cantões, que pertencem a Região Administrativa da França Occitânia.

Arrondissements 

 Millau
 Rodez
 Villefranche-de-Rouergue

Cantões 

 Aubrac et Carladez
 Aveyron et Tarn
 Causse-Comtal
 Causses-Rougiers
 Ceor-Ségala
 Enne et Alzou
 Lot et Dourdou
 Lot et Montbazinois
 Lot et Palanges
 Lot et Truyère
 Millau-1
 Millau-2
 Monts du Réquistanais
 Nord-Lévezou
 Raspes et Lévezou
 Rodez-1
 Rodez-2
 Rodez-Onet
 Saint-Affrique
 Tarn et Causses
 Vallon
 Villefranche-de-Rouergue
 Villeneuvois et Villefranchois

(CAR) Communauté d'agglomération de Grand Rodez, criada em 2000.

1 de janeiro de 2016:
As comunas de Bordes-sur-Lez e Uchentein se fundem para formar a nova comuna de Bordes-Uchentein
As comunas de Sainte-Geneviève-sur-Argence, Alpuech, Graissac, Lacalm, La Terrisse e Vitrac-en-Viadène se fundem para formar a nova comuna de Argences-en-Aubrac
As comunas de Conques, Grand-Vabre, Noailhac e Saint-Cyprien-sur-Dourdou se fundem para formar a nova comuna de Conques-en-Rouergue
As comunas de Laissac e Sévérac-l'Église se fundem para formar a nova comuna de Laissac-Sévérac-l'Église
As comunas de La Bastide-l'Évêque, Saint-Salvadou e Vabre-Tizac se fundem para formar a nova comuna de Le Bas-Ségala
As comunas de Palmas, Coussergues e Cruéjouls se fundem para formar a nova comuna de Palmas-d'Aveyron
As comunas de Saint-Geniez-d'Olt e Aurelle-Verlac se fundem para formar a nova comuna de Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac
As comunas de Sévérac-le-Château, Buzeins, Lapanouse, Lavernhe e Recoules-Prévinquières se fundem para formar a nova comuna de Sévérac-d'Aveyron
1 de janeiro de 2017:
As comunas de Druelle e Balsac se fundem para formar a nova comuna de Druelle Balsac

Comunas 

Aveyron